Saint-Laurent-des-Bois (Eure), municipi francès del departament de l'Eure.
 Saint-Laurent-des-Bois (Loir i Cher), municipi francès del departament de Loir i Cher.